Люсса () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Люсса () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Люсса () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Люса () - муніципалітет в Автономній області Каталонія, Іспанія, в кумарці Узона.